Seznam občin departmaja Ardennes zajema 463 občin.

Ardennes